Crescentia (geslacht), plantengeslacht uit de trompetboomfamilie
 Crescentia (heilige)
 RKTVV Crescentia, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Tungelroy